На 20.03 2023г. Воик(Вероника Недева) е забелязана да е станала преди 6:28 часа което е един от големите феномени за тази година.